Pachtafhankelijk recht van opstal (PARVO),
Parvovirus
Parvovirus B19
Parvovirose